Kaiserliche Armee (einige auch Kaiserlich-königliche Armee) kann bezeichnen:

 Kaiserliche Armee (HRR) (bis 1806), seit 1745 z. T. auch K.k. Armee, Bezeichnung für die Soldaten des römisch-deutschen Kaisers aus dem Haus Habsburg
 Kaiserliche Armee Karls VII. (1742–1745), siehe Bayerische Armee
 Kaiserlich Französische Armee (1803–1815 und 1852–1871), siehe Geschichte des französischen Heeres und Geschichte der Französischen Marine
 Kaiserlich-Königliche Armee (1806–1867), K.k. Armee, das Heer des Kaisertums Österreich
 Kaiserlich-königliche Armee (1867–1889), danach Kaiserliche und königliche Armee (bis 1918), das gemeinsame Heer Österreich-Ungarns, siehe Gemeinsame Armee
 Kaiserlich Russische Armee (1721–1917)
 Kaiserlich Japanische Armee (bis 1945)
 Kaiserliche Armee Abessiniens (bis 1974)
 Kaiserlich Iranische Landstreitkräfte (1921/22–1979)

Siehe auch:
 Reichsarmee (bis 1806), Reichsarmatur, lateinisch: exercitus imperii, das vom Reichstag aufgebotene Heer des Heiligen Römischen Reiches
 Deutsches Heer (Deutsches Kaiserreich) (1871–1918)